Een gemeente in Haïti, zie Dessalines (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Dessalines (arrondissement)
 Jean-Jacques Dessalines, de Franse naam van keizer Jacobus I van Haïti